Nothhelm (auch Nothelm, Noðelm, Noðhelm, Noþhelm) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Noth- (=„mutig, wagemutig, kühn“) und -helm (=„Schutz, Verteidigung, Schützer, Herr“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

Nothhelm (Sussex), König von Sussex vor 692 bis 717/724
Nothhelm (Canterbury), Erzbischof von Canterbury 735 bis 739